Lionel Andrés Messi o Leo Messi (Rosario, 1987), futbolista argentí.
 Gai Messi, tribú de la plebs el 56 aC i que proposà cridar Ciceró de l'exili.
 Messi Màxim, notable de Verona íntim amic de Plini el Jove.